Фурен — топоним:
 Фурен — село в Болгарии;
 Фурен — озеро в Японии;
 Фурен — озеро в Швеции.